Belly Dancer (Bananza) — дебютный сингл певца Эйкона.

В 2003 году вышел дебютный сингл «Bananza (Belly Dancer)», который остался фактически незамеченным. В результате релиз альбома Trouble пришлось отложить до лета 2004 года. Достиг 30-го места в США (Billboard Hot 100) 22 октября 2005. Песня становилась более популярной в Великобритании, там песня достигла 5 места.

Список композиций 
 UK CD1
 "Belly Dancer (Bananza)" (Clean) - 4:00
 "Trouble Nobody" (Explicit) - 3:21

 UK CD2
 "Belly Dancer (Bananza)" (Explicit) - 4:00
 "Trouble Nobody" (Clean) - 3:21
 "Belly Dancer (Bananza)" (Instrumental) - 4:00
 "Belly Dancer (Bananza)" (Video) - 4:00

Чарты

Примечания

Ссылки 

Синглы 2005 года
Песни Эйкона
Синглы Universal Records